Yasin är ett arabiskt förnamn och efternamn.

Personer med efternamnet
 Ahmed Yasin (född 1991), en svensk-irakisk fotbollsspelare

Personer med förnamnet
 Yasin (rappare) (född 1998), en svensk gangstarappare, Yasin Abdullahi Mahamoud
 Yasin Ahmed – verksamhetsutvecklare för projektet Fredsagenter 
 Yasin Merzoug (född 1979), en svensk basketspelare